Helen Iregui Atencia (Cartagena de Indias, Colombia, 31 de diciembre), más conocida como Ligeian, es una actriz, directora de cine, cantante, y  escritora colombiana.

Carrera 
Estudió actuación en La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Fue ganadora del IV certamen de Escribiendo el Caribe, del Observatorio del Caribe Colombiano , en el 2017 con un cuento titulado Por los siglos en la nada, y fue honorificada en el certamen mexicano "The World We Live in 2019" de Pied à terre  con el cuento titulado "Tren de Montauk". 

Su tercer proyecto audiovisual titulado Bárbara, patrocinado por la marca Lenovo, fue lanzado en agosto del 2020 donde quedó como finalista en el festival de cine “Smarfilms”. El cortometraje Bárbara tuvo buena acogida en países como Indonesia, Canadá, Texas, Argentina, España y  Perú. En febrero del año 2022 Ligeian fue asistente de dirección del cortometraje No olvidar respirar el cuál se estrenó el 21 de marzo del 2022 en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Referencias 

Actrices